Flavi Teodosi el Vell, general, pare de l'emperador Teodosi I el Gran
 Teodosi I el gran (347-395), emperador romà.
 Teodosi II (401 – 450), emperador romà d'Orient.
 Teodosi, coemperador amb el seu pare Maurici, emperador romà d'Orient del 582 al 602
 Teodosi III, emperador romà d'Orient 715-717
 Teodosi de Bitínia, matemàtic grec 
 Teodosi de Trípoli, filòsof, matemàtic i astrònom grec
 Teodosi d'Alexandria, gramàtic grec 
 Teodosi I d'Alexandria, patriarca ortodox d'Alexandria 
 Teodosi de Barcelona, llegendari bisbe de Barcelona al s. I
 Teodosi de Kíev, monjo i abat rus al s. XI
 Teodosi de Melitene, historiador romà d'Orient.
 Teodosi de Siracusa, historiador romà d'Orient.
 Teodosi Diaca, historiador romà d'Orient 
 Teodosi de Bragança, infant de Portugal i duc de Bragança.